Helmore ist der Familienname von:

 Thomas Helmore (1811–1890), britischer Chorleiter, Autor und Komponist
 Tom Helmore (1904–1995), britisch-US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Helmore-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika